Marosnagyvölgy, Arad megye
 Zarándpatak, Arad megye
 Valea Mare, Argeș megye
 Nagypatak (Bákó megye)
 Ruszvladika, Bákó megye
 Valea Mare, Bákó megye
 Máriavölgy, Beszterce-Naszód megye
 Völgytanya, Beszterce-Naszód megye
 Valea Mare, Dâmbovița megye
 Valea Mare (Cândești község), Dâmbovița megye
 Valea Mare (Valea Lungă község), Dâmbovița
 Valea Mare, Dolj megye
 Váleamáre, Fehér megye
 Valea Mare, Gorj megye
 Nagypatak, Hargita megye
 Nagypatak, Kovászna megye
 Pogányosvölgy, Krassó-Szörény megye 
 Nagyvölgy, Maros megye
 Valea Mare, Neamț megye
 Valea Mare, Olt megye
 Valea Mare, Vâlcea megye
 Valea Mare (Băbeni község), Vâlcea megye
 Valea Mare (Berbești község), Vâlcea megye
 Valea Mare (Dumești község), Vaslui megye
 Valea Mare (Ivănești község), Vaslui megye
 Valea Mare (Negrești község), Vaslui megye